Bijou bezeichnet

 im Französischen ein Kleinod, ein Schmuckstück siehe Bijou. Im familiären Gebrauch sind die bijoux de famille (der Familienschatz) die Hoden.
 Bijou (Automarke), ehemalige britische Automarke (1901)
 Bijou (Magazin), südkoreanische Comic-Zeitschrift
 Bijou (Cocktail), Cocktail aus Gin, Wermut und Chartreuse
 Bijou (Cognac)
 Bijou Brigitte, Anbieter von Modeschmuck
 Basler Fasnacht: Bijou (Echtsilber mit Vergoldung) – Eine der Blagettenstufen zur Finanzierung, hier CHF 100
 Bijou (Band): französische Rockband

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bijou (Colorado), im Elbert County
 Bijou (Kalifornien), im El Dorado County
 Bijou (Louisiana), im Rapides Parish
 Bijou Hills, im Brule County, South Dakota
 Bijou Park, im El Dorado County, Kalifornien

Sonstiges:

 Bijou Lake, See im Becker County, Minnesota
 Bijou Community Park, Park im El Dorado County, Kalifornien
Siehe auch:
 Citroën Bijou 	
 Die Kleine Bijou
 Monbijou